Vaiatu kan syfta på följande platser:

Estland 

 Vaiatu, Jõgevamaa, by i Torma kommun i landskapet Jõgevamaa, 
 Vaiatu, Lääne-Virumaa, by i Kadrina kommun i landskapet Lääne-Virumaa,